Pic de l'Orri: muntanya entre els termes municipals de Llavorsí i de Tírvia, a la comarca del Pallars Sobirà
 Pic de l'Orri: muntanya entre els termes comunals de Fontpedrosa i de Planès, a la comarca del Conflent.